Натуральне число 551
 551 рік до нашої ери
 551 рік нашої ери